Хабонсиљос има више значења:

 Хабонсиљос, Хабонсиљос Гранде (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хабонсиљос, Хабонсиљос Чико (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хабонсиљос (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хабонсиљос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хабонсиљос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику